Matteus kyrka kan syfta på:

Matteus kyrka, Norrköping – en kyrkobyggnad belägen i Folkparken i centrala Norrköping
Sankt Matteus kyrka, Malmö – en kyrkobyggnad i Malmö
Sankt Matteus kyrka, Skövde – en kyrkobyggnad i Skövde församling
Sankt Matteus kyrka, Stockholm – församlingskyrka i Sankt Matteus församling i Stockholms stift
Sankt Matteuskyrkan, Göteborg – en metodistkyrka i Göteborg

Se även
Matteuskyrkan – flera kyrkor
 Matteus församling – flera församlingar
 Västra kyrkogården, Göteborg  0150 med Sankt Matteus kapell